Ingrid Schjelderup – calciatrice norvegese
 Ingrid Schjelderup – politica norvegese